1980 Голяма награда на Италия е 31-вото за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 14 септември 1980 година на пистата Имола в Сан Марино.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия